Mimoides är ett släkte av fjärilar. Mimoides ingår i familjen riddarfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Riddarfjärilar
Mimoides